Алексе́й Нау́мов: Наумов, Алексей (род. 1955) — латвийский художник, профессор, ректор Латвийской академии художеств.
 Наумов, Алексей Аввакумович (1840—1895) — российский художник.
 Наумов, Алексей Александрович (1916—1985) — советский физик.
 Наумов, Алексей Львович (род. 1978) — российский мотогонщик.
 Наумов, Алексей Михайлович (1863 — после 1917) — член IV Государственной думы от Самарской губернии.
 Наумов, Алексей Сергеевич (род. 1972) — российский футболист.